Overton puede referirse a:

Ciencias políticas 
 La ventana de Overton, representación del rango de posicionamientos asumibles en el debate público en determinado momento.

Geografía

Estados Unidos 
 Overton (Nebraska)
 Overton (Nevada)
 Overton (Texas)

Reino Unido 
En Gales:
 Overton (Swansea), Gales
 Overton (Wrexham), Gales
En Escocia: 
 Overton (Aberdeen), Escocia
 Overton (Inverclyde), Escocia
En Inglaterra:
 Overton (Frodsham), Cheshire
 Overton (Malpas), Cheshire
 Overton (Gloucestershire)
 Overton (Hampshire)
 Overton (Lancashire)
 Overton (Shropshire)
 Overton (Staffordshire)
 Overton (Yorkshire del Norte)
 Overton (Yorkshire del Oeste)